Городе́ц — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Городец — агрогородок в Кобринском районе Брестской области.
 Городец — деревня в Столинском районе Брестской области.
 Городец — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Городец — упразднённая деревня в Бобровском сельсовете Лепельского района Витебской области.
 Городец — деревня в Стайском сельсовете Лепельского района Витебской области.
 Городец — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Городец — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Городец — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Городец — агрогородок в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Городец — деревня в Логойском районе Минской области.
 Городец — деревня в Быховском районе Могилёвской области.
 Городец — деревня в Горецком районе Могилёвской области.
 Городец — деревня в Кировском районе Могилёвской области.
 Городец — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.
 Городец — посёлок в Чериковском районе Могилёвской области.
 Городец — агрогородок в Шкловском районе Могилёвской области.
 Городец — древнерусский город в Полоцком княжестве, центр удела.

Россия 
 Городец — деревня в Брянском районе Брянской области.
 Городец — деревня в Выгоничском районе Брянской области.
 Городец — деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Городец — посёлок в Суражском районе Брянской области.
 Городец — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Городец — деревня в Козельском районе Калужской области.
 Городец — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Городец — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Городец — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Городец — деревня в Лужском районе Ленинградской области
 Городец — село в Коломенском районе Московской области.
 Городец — город, административный центр Городецкого района Нижегородской области.
 Городец — посёлок в Дмитровском районе Орловской области
 Городец — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Городец — село в Спасском районе Рязанской области.
 Городец — деревня в Велижском районе Смоленской области, Будницкое с/п.
 Городец — деревня в Велижском районе Смоленской области, Ситьковское с/п.
 Городец — деревня в Демидовском районе Смоленской области, Борковский с/п, упразднена в 2003 г.
 Городец — деревня в Демидовском районе Смоленской области, Заборьевское с/п.
 Городец — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Городец — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Городец — деревня в Шумячском районе Смоленской области.
 Городец — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Городец — деревня в Сурском районе Ульяновской области.

Украина 
 Городец — село в Овручском районе Житомирской области
 Городец — село Владимирецкого района Ровненской области
 Городец — древнерусский город, отождествляется с городищем Городок Песочный на левом берегу Днепра (ныне территория Киева, местность Выгуровщина-Троещина).

См. также 
 Большой Городец
 Верхний Городец
 Нижний Городец
 Городец-Мещёрский
 Городец под Лугой
 Городцы
 Городня (значения)